Eadwulf ou Eadulf est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

Rois et comtes 

 Eadwulf est roi de Northumbrie en 705.
 Eadwulf est peut-être roi en Northumbrie jusqu'en 913.
 Eadwulf Evilcild est comte de Bernicie vers 973.
 Eadwulf Cudel est comte de Bernicie de 1016 à 1019.
 Eadwulf est comte de Bernicie de 1038 à 1041.

Évêques 

 Eadwulf est évêque de Lindsey de 796 à 836/839.
 Eadwulf est évêque de Hereford dans les années 820-830.
 Eadwulf est évêque de Crediton de 909 à 934.
 Eadwulf est évêque d'Elmham dans les années 950-960.

Voir aussi 

 

Anthroponyme anglo-saxon